Bell Challenge 2010 — 18-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди женщин, проводящегося в канадском городе Квебек и являющегося частью тура WTA в рамках международной серии.

В 2010 году турнир прошёл с 13 по 19 сентября. Соревнование завершало серию хардовых турниров в регионе, расположенную вокруг US Open.

Прошлогодние победители:
 в одиночном разряде —  Мелинда Цинк
 в парном разряде —  Ваня Кинг и  Барбора Заглавова-Стрыцова

Общая информация 
Лидером посева в одиночном соревновании стала Марион Бартоли (№ 14 в мире на тот момент), однако основная борьба за титул прошла без француженки, проигравшей на квебекских кортах уже во втором матче. В её отсутствие в финале сошлись две несеянные участницы: Бетани Маттек-Сандс и Тамира Пашек. Австриячка, в итоге, завоевала титул, повторив свой рейд из квалификации к основному титулу образца осени 2006 года, когда Тамира стала лучшей на турнире в Портороже. Сильнейшая сеянная участница — Луция Шафаржова — уступила в полуфинале.

Число сеянных команд в парном турнире возглавила пара с участием Бетани Маттек-Сандс (№ 18 в мире на тот момент) и одной из прошлогодних чемпионок — Барборы Заглавовой-Стрыцовой. Американка и чешка уверенно добрались до финала, но там не смогли справиться на решающем тай-брейке со несеянной шведской парой София Арвидссон / Юханна Ларссон.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Тамира Пашек обыграла  Бетани Маттек-Сандс со счётом 7-6(6), 2-6, 7-5.
 Пашек выигрывает 1-й титул в сезоне и 2-й за карьеру в туре ассоциации.
 Маттек-Сандс уступает оба своих финала в рамках тура ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2 
{{Турнир16-Теннис3-bye 
| RD1=Первый раунд
| RD2=Второй раунд
| RD3=Четвертьфиналы
| RD4=Полуфинал

| team-width=160
| score-width=15

| RD1-seed01=7
| RD1-team01= О.Говорцова
| RD1-score01-1=4
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=5
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= С.Дюбуа
| RD1-score02-1=6| RD1-score02-2=2
| RD1-score02-3=7| RD1-seed03=Q
| RD1-team03= А.Глатч
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= С.Лисицки
| RD1-score04-1=4
| RD1-score04-2=2
| RD1-score04-3= 
| RD1-seed05= 
| RD1-team05= Л.Остерло
| RD1-score05-1=1
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=4
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= К.Макхейл
| RD1-score06-1=6 
| RD1-score06-2=4
| RD1-score06-3=6
| RD1-seed07=WC
| RD1-team07= В.Тетро
| RD1-score07-1=6| RD1-score07-2=3
| RD1-score07-3=6| RD1-seed08=4
| RD1-team08= Б.Заглавова
| RD1-score08-1=3
| RD1-score08-2=6| RD1-score08-3=2
| RD1-seed09=8
| RD1-team09= С.Арвидссон
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= М.Крайчек
| RD1-score10-1=2
| RD1-score10-2=0
| RD1-score10-3= 
| RD1-seed11= 
| RD1-team11= М.Лучич
| RD1-score11-1=0
| RD1-score11-2=6| RD1-score11-3=6| RD1-seed12= 
| RD1-team12= С.Кырстя
| RD1-score12-1=6| RD1-score12-2=1
| RD1-score12-3=1
| RD1-seed13=Q
| RD1-team13=  Т.Пашек
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14=PR
| RD1-team14= М.Эракович
| RD1-score14-1=0
| RD1-score14-2=4
| RD1-score14-3= 
| RD1-seed15= 
| RD1-team15= Дж.Крейбас
| RD1-score15-1=6| RD1-score15-2=3
| RD1-score15-3=7| RD1-seed16=2
| RD1-team16= А.Резаи
| RD1-score16-1=3
| RD1-score16-2=6| RD1-score16-3=63
| RD2-seed01= 
| RD2-team01= С.Дюбуа
| RD2-score01-1=5
| RD2-score01-2=2
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02=Q
| RD2-team02= А.Глатч
| RD2-score02-1=7
| RD2-score02-2=6
| RD2-score02-3= 
| RD2-seed03= 
| RD2-team03= К.Макхейл
| RD2-score03-1=6| RD2-score03-2=6| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04=WC
| RD2-team04= В.Тетро
| RD2-score04-1=4
| RD2-score04-2=3
| RD2-score04-3= 
| RD2-seed05=8
| RD2-team05= С.Арвидссон
| RD2-score05-1=5
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3=6
| RD2-seed06=  
| RD2-team06= М.Лучич
| RD2-score06-1=7
| RD2-score06-2=4
| RD2-score06-3=2
| RD2-seed07=Q
| RD2-team07=  Т.Пашек
| RD2-score07-1=6| RD2-score07-2=6| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08= 
| RD2-team08= Дж.Крейбас
| RD2-score08-1=3
| RD2-score08-2=2
| RD2-score08-3= 
| RD3-seed01=Q
| RD3-team01= А.Глатч
| RD3-score01-1=3
| RD3-score01-2=1
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02= 
| RD3-team02= К.Макхейл
| RD3-score02-1=6
| RD3-score02-2=6
| RD3-score02-3= 
| RD3-seed03=8
| RD3-team03= С.Арвидссон
| RD3-score03-1=3
| RD3-score03-2=4
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04=Q
| RD3-team04=  Т.Пашек
| RD3-score04-1=6| RD3-score04-2=6| RD3-score04-3= 
| RD4-seed01= 
| RD4-team01= К.Макхейл
| RD4-score01-1=2
| RD4-score01-2=2
| RD4-score01-3= 
| RD4-seed02=Q
| RD4-team02=  Т.Пашек| RD4-score02-1=6| RD4-score02-2=6| RD4-score02-3= 
}}

 Финал 

 Парный турнир 
  София Арвидссон /  Юханна Ларссон''' обыграли  Бетани Маттек-Сандс /  Барбору Заглавову-Стрыцову со счётом 1-6, 2-6, [10-6].
 Арвидссон со 2-й попытки выигрывает финал в рамках соревнований тура ассоциации.
 Ларссон выигрывает свой дебютный финал в туре ассоциации.

См. также 
 Bell Challenge

 WTA Тур 2010 года
 Международные турниры WTA

Ссылки 
 Официальный сайт  

 Профиль турнира на сайте WTA 
 

Канада
Теннис
Сентябрь 2010 года
2010